Tabu je lahko:

 Tabu - nekaj, o čemer je prepovedano govoriti
 Tabu - slovenska glasbena skupina